tortilla – meksykański placek, rodzaj pieczywa
 tortilla – czipsy z kawałków kukurydzianych placków tortilla, podstawa przekąski o nazwie nachos
 tortilla (tortilla española) – hiszpański omlet z usmażonych ziemniaków
 Tortilla (zespół muzyczny)